Angelsbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Angelsbach (Breg), rechter Zufluss der Breg gegenüber Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Angelsbach (Zastlerbach), linker Zufluss des hier noch Zastlerbach genannten Krummbachs (zur Dreisam) nach dem Mederlehof, Ortsteil Zastler, Gemeinde Oberried, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Orte:
 Angelsbach (Vöhrenbach), Hof in der Gemarkung des zentralen Stadtteils von Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Angelsbach (Gemeinde Weyer), Siedlungsplatz von Markt Weyer, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Angelbach